Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1959 година e 10-и пореден.

Започва на 10 май 1959 г. и завършва на 12 декември.

Съдържа в календара 9 старта.

Стартове

Крайно класиране през сезон 1959

При пилотите 

 С наклонен шрифт е отбелязана най-бързата обиколка;
 С тъмен шрифт отбелязан е полпозишъна.

При отборите 
Точките се дават по 8-6-4-3-2 съответно на класираните от първо до пето място. Всеки производител получава точки за най-добре класираната си кола и се взимат предвид само петте най-добри резултата от осемте състезания.

 С тъмен шрифт са отбелязани резултатите, които се взимат предвид за крайното класиране в шампионата.

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони